A competição individual masculino do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 foi realizada no Hualindong Ski Resort, em Yanqing, Pequim, em 8 de fevereiro.

Medalhistas

Resultados

Individual masculino